Ratto delle Sabine – vicenda dell'antica Roma
 Ratto delle Sabine – statua realizzata dal Giambologna
 Ratto delle Sabine – opera di Nicolas Poussin
 Ratto delle Sabine – opera di Pietro da Cortona

Pagine correlate
 Il ratto delle Sabine